Langenhain ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Langenhain (Groitzsch), Ortsteil von Groitzsch in Sachsen
 Langenhain (Taunus), Stadtteil von Hofheim am Taunus in Hessen
 Langenhain (Waltershausen), Stadtteil von Waltershausen in Thüringen
 Langenhain (Wehretal), Ortsteil von Wehretal im Werra-Meißner-Kreis in Hessen
 Langenhain-Ziegenberg, Ortsteil von Ober-Mörlen in Hessen